Il tabellone singolare del Blossom Cup 2011, torneo facente parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2011, è stato vinto dalla cinese Jing-Jing Lu. In finale ha sconfitto la francese Stéphanie Foretz Gacon (tds n. 3) con il punteggio di 3-6, 7-62, 6-3.

Teste di serie

  Han Xinyun (primo turno)
  Kathrin Wörle (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (finale)
  Ioana Raluca Olaru (secondo turno)

  Irina Falconi (primo turno)
  Oksana Kalašnikova (primo turno)
  Julija Bejhel'zymer (primo turno)
  Eirini Georgatou (primo turno)

Altre giocatrici
Giocatrici passate dalle qualificazioni:
  Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)
  Doroteja Erić (quarti di finale)
  Chan Chin-Wei (semifinali)
  Li Ting (secondo turno)

Giocatrici che hanno usufruito di una Wild card:
  Zheng Saisai (secondo turno)
  Liu Wan-Ting (secondo turno)
  Tian Ran (secondo turno)
  Tang Hao Chen (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Blossom Cup 2011